Crash N Burn (computerspel uit 1993)
 Crash 'n' Burn (computerspel uit 2004)
 Crash and Burn (1977) – Canadese film
 Crash and Burn (1990) – Amerikaanse sciencefictionfilm
 Crash and Burn (2008) – Amerikaanse actiethriller
 Crash and Burn (2012)
 Crash & Burn (Basshunter) – nummer van Basshunter